Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji U.S. National Indoor Tennis Championships 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl bělorusko-kanadský pár Max Mirnyj a Daniel Nestor, který nestartoval společně. Spoluhráčem Mirného se stal rumunský deblový specialista Horia Tecău, s nímž Bělorus prohrál v úvodním kole, když nestačili na Američany Jamese Blakea a Jacka Socka. Nestor nastoupil po boku polského tenisty Łukasze Kubota, ale v semifinále byla nad jejich síly opět americká dvojice Blake a Sock.

Deblový titul si připsala nejvýše nasazená dvojice prvního páru světa Boba a  Mika Bryanových, kteří ve finále zdolali krajany Jamese Blakea a Jacka Socka po hladkém průběhu 6–1 a 6–2.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Max Mirnyj /  Horia Tecău (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Daniel Nestor (semifinále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares ''(semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

U.S. National Indoor Tennis Championships 2013
ATP World Tour 2013